Due unità della Royal Canadian Navy hanno portato il nome di HMCS Skeena:
  – cacciatorpediniere della classe A, varato nel 1930 e perduto per naufragio nel 1944.
  – cacciatorpediniere di scorta della classe St. Laurent, varato nel 1952 e radiato nel 1993.